A svájci férfi vízilabda-válogatott Svájc nemzeti csapata, amelyet a Svájci Úszó-szövetség (németül: Schweizerischer Schwimmverband) irányít.

Nem tartoznak a sikeresebb vízilabdázó nemzetek közé, legjobb eredményük egy 7. hely az 1950-es Európa-bajnokságról.

Eredmények

Olimpiai játékok

Európa-bajnokság

Külső hivatkozások 
 A svájci Úszó-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Svájc sportélete